Ace Ventura: Psi detektyw – film z 1994
 Ace Ventura: Zew natury – film z 1995
 Ace Ventura: Psi detektyw – serial animowany z 1995
 Ace Ventura – gra komputerowa z 1996
 Ace Ventura Junior – film z 2009

Zobacz też